Nisida Panagia kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Nisída Panagiá, ö i Joniska öarna, 
 Nisída Panagía, ö i Östra Makedonien och Thrakien, 

Robotskapade Greklandförgreningar